Kenya Pipeline, un ancien club kényan de football
Kenya Pipeline, un club kényan de volley-ball féminin